Джеймс Эмброуз Джонсон-младший (, 1 февраля 1948 – 6 августа 2004), более известный под сценическим псевдонимом Рик Джеймс, был американским певцом, автором песен, мультиинструменталистом и музыкальным продюсером. Джеймс родился и вырос в Буффало, штат Нью-Йорк, и начал свою музыкальную карьеру в подростковом возрасте. Он был в разных группах, прежде чем поступить на службу в военно-морские силы США, чтобы избежать призыва в армию. В 1964 году Джеймс дезертировал в Торонто, Канада, где создал рок-группу , которая в конечном итоге подписала контракт на запись с Motown Records в 1966 году. Карьера Джеймса в группе прекратилась после того, как военные власти обнаружили его местонахождение и в конечном итоге осудили и приговорили Джеймса к одному году тюремного заключения по обвинению в дезертирстве. После освобождения Джеймс переехал в Калифорнию, где в конце 1960-х и начале 1970-х годов основал множество рок-и фанк-групп.

После создания местной популярной группы Stone City в своем родном городе Буффало в 1977 году Джеймс, наконец, добился успеха в качестве исполнителя звукозаписи после подписания контракта с Motown's Gordy Records, выпустив альбом  в 1978 году, на котором были выпущены хиты "" и "". В 1981 году Джеймс выпустил свой самый успешный альбом Street Songs, в который вошли определяющие карьеру хиты, такие как "Give It to Me Baby" и "Super Freak", последняя песня стала его самым большим кроссоверным синглом, смешивающим элементы фанка, диско, рока и новой волны. Джеймс также был известен своими балладами в жанре соул, такими как "Fire and Desire" и "". Кроме того, Джеймс также сделал успешную карьеру в качестве автора песен и продюсера для других артистов, включая Тину Мари, , the Temptations, Эдди Мерфи и Смоки Робинсона.

Основной успех Джеймса достиг пика с выходом его альбома в 1985 году и его появлением в популярном телешоу "Команда А". Его последующие альбомы не продавались так же хорошо, как их предшественники. Рэпер MC Hammer использовал сэмпл "Super Freak" Джеймса для своего хита 1990 года "U Can't Touch This", который стал  на премии Грэмми 1991 года. Джеймс получил свою единственную "Грэмми" за сочинение песни. К началу 1990-х годов карьере Джеймса мешала его наркомания, и он был втянут в юридические проблемы. В 1993 году Джеймс был осужден за два отдельных случая похищения и пыток двух разных женщин под воздействием крэка, в результате чего был приговорен к трем годам заключения в . Джеймс был освобожден условно-досрочно в 1996 году и выпустил альбом Urban Rapsody в 1997 году. Проблемы со здоровьем Джеймса снова остановили его карьеру после того, как у него случился легкий инсульт во время концерта в 1998 году, и он объявил о завершении карьеры.

В 2004 году карьера Джеймса вернулась в основную поп-культуру после того, как он появился в эпизоде . Этот отрывок включал пародию на настоящие голливудские истории в стиле Чарли Мерфи, которая высмеивала дикий образ жизни Джеймса в 1980-х годах. Это привело к возобновлению интереса к его музыке, и в том же году он вернулся, чтобы выступать на гастролях. Джеймс умер позже в том же году от сердечной недостаточности в возрасте 56 лет.

В ноябре 2020 года поместье Джеймса подтвердило продажу 50% доли в его издании и каталоге мастеров , основанному руководителем канадско-американской музыкальной индустрии и предпринимателем .

Дискография 
 См. статью «Rick James discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 
 Видеоканал RickJamesVEVO на YouTube
 Rick James «Super Freak»
 MC Hammer «U Can't Touch This»

Родившиеся в 1948 году
Родившиеся в Буффало
Умершие в 2004 году
Певцы и певицы США
Авторы-исполнители США
Бас-гитаристы США
Гитаристы США
Композиторы США
Фанк-музыканты
Клавишники США
Музыкальные продюсеры США
Певцы и певицы в жанре соул
Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители Motown